

Persone 
 Carl Schwende (1920-2002) – schermidore canadese

Geografia

Austria 
 Schwende – montagna e frazione di Dornbirn, città nel distretto di Dornbirn (Vorarlberg)

Germania 
 Schwende – frazione di Herdwangen-Schönach, comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)

Svizzera 
 Schwende – ex Rhode del Canton Appenzello Interno, soppresso nel 1873
 Schwende – distretto del Canton Appenzello Interno, istituito nel 1873
 Schwende – antico nome tedesco di Choindez, frazione del comune di Courrendlin nel distretto di Delémont (Canton Giura)

Pagine correlate 
 Schwenden – pagina di disambiguazione